Strand ou The Strand pode se referir a:

Geografia 
 Strand (Noruega), cidade norueguesa
 Strand (Países Baixos), cidade neerlandesa
 Strand (Western Cape), cidade sul-africana
 Strand (ilha), ilha alemã que foi dividiaa em duas pela enchente de Buchardi, em 1634
 Štrand, praia no rio Danúbio, em Novi Sad, Sérvia
 The Strand (Townsville), praia na cidade australiana de Townsville
 Strand Street (Cidade do Cabo), rua da Cidade do Cabo, na África do Sul
 Strand (Londres), conhecida como The Strand, famosa rua da capital inglesa, Londres
 Strand National Historic Landmark District, distrito histórico norte-americano em Galveston, Texas
 The Strand (ciclovia), uma ciclovia ao longo da costa da baía do Sul, na cidade norte-americana de Los Angeles
 New Strand Shopping Centre, shopping center na cidade inglesa de Bootle, Merseyside
 The Strand Arcade, esplanada vitoriana, utilizada como área comercial, na cidade australiana de Sydney
 Auckland railway station, antiga estação ferroviária principal da cidade neozelandesa de Auckland, conhecida como The Strand
 Passo do Fiorde Strand, passo na ilha de Axel Heiberg, em Nunavut, no Canadá

Pessoas 
 David Strand, acadêmico norte-americano, especialista na China do início do século XX
 Kjetil Strand, handebolista profissional norueguês
 Mark Strand, poeta norte-americano
 Paul Strand, fotógrafo modernista norte-americano
 Richard Strand, linguista norte-americano, especializado nos idiomas do Afeganistão
 Roar Strand, futebolista profissional norueguês
 Victor Strand, personagem de Fear the Walking Dead

Outros 
 The Strand Magazine, publicação mensal britânica fundada na década de 1890 (que recebeu o nome da rua londrina)
 Strand Bookstore, livraria famosa na cidade norte-americana de Nova Iorque
 Strand Lighting, companhia que fornece equipamentos de iluminação para a indústria de entretenimento norte-americana
 Strand game, gênero de videojogos inaugurado com Death Stranding, jogo da Kojima Productions, de 2019.
 Strand (cigarros), marca de cigarros das décadas de 1950 e 60 que ficou notória por sua campanha publicitária, nos países anglófonos
 The Strand, banda britânica de hard rock que acabou se transformando nos Sex Pistols
 Strand (língua de programação), sistema de programação
 Strand Theater, teatro na cidade norte-americana de Lakewood, no estado de Nova Jérsei, considerado patrimônico histórico nacional
 Strand Hotel, também conhecido como The Strand, hotel colonial em Iangon, capital de Mianmar
 Strand VCI Entertainment ou Strand Home Video, companhia especializada em filmes de entretenimento infantil
 Strand Cinema, cinema no estilo art deco em Belfast, Irlanda do Norte

Desambiguação